Kotków puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Kotków, condado de Łęczyca, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Kotków, condado de Piotrków, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Kotków, condado de Gliwice, en el voivodato de Silesia (sur de Polonia).

Enlaces externos